San Abundio es el nombre de diversos santos, entre los que destacan:

Personas
Abundio, santo francés, obispo de Ruan, con especial devoción en Normandía.
Abundio (mártir), cordobés.
Abundio de Como, obispo y santo de Como (Italia).

Lugares
San Abundio (Siena) (Sant'Abbondio), población italiana en la Toscana, provincia de Siena.